Хетско или хетски означава отнасящо се до хетите, виж:

 Хетско царство
 Хети
 Хетски език